Right Now ist ein Lied von folgenden Interpreten:
 Right Now (Atomic-Kitten-Lied) von Atomic Kitten aus dem Jahr 1999
 Right Now (Jeanette-Biedermann-Lied) von Jeanette Biedermann aus dem Jahr 2003
 Right Now (Nick-Jonas-Lied) von Nick Jonas vs. Robin Schulz aus dem Jahr 2018
 Right Now (Psy-Lied) von Psy aus dem Jahr 2010
 Right Now (Rihanna-Lied) von Rihanna feat. David Guetta aus dem Jahr 2013, siehe Unapologetic
 Right Now (Van-Halen-Lied) von Van Halen aus dem Jahr 1992

Siehe auch:
 Right Now!, Jazzalbum von Howard Johnson & Gravity (1998)